Romer steht für:

 Romer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Romer Motors Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Romer-Modell, Modell der endogenen Wachstumstheorie

Siehe auch:
 Roamer
 Rohmer
 Romar
 Römer (Begriffsklärung)
 Rommer